Legio VI è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio VI (pompeiani)
Legio VI Ferrata
Legio VI Gallicana
Legio VI Gemella
Legio VI Herculia
Legio VI Parthica
Legio VI Victrix
Legio VI (pompeiani)

Pagine correlate
Elenco di legioni romane